Sedm sester může označovat:
 Seven Sisters (Sedm sester v angličtině) – více významů
 Seven Sisters (Donegal), horský řetěz v hrabství Donegal v Irsku
 Seven Sisters (Londýn), území v Londýně v Anglii
 Seven Sisters (stanice metra), stanice metra v Londýně
 Seven Sisters (Queensland), skupina malých hor v Queenslandu v Austrálii
 Seven Sisters (Sussex), skupina útesů v Sussexu v Anglii
 Seven Sisters (školy), skupina sedmi elitních vyšších škol (původně pro dívky) na severovýchodě USA
 The Seven Sisters, film z roku 1915
 Seven Sisters (album), album švédské zpěvačky známé pod pseudonymem Meja
 Sedm sester (vodopád) – vodopád u Geirangerfjordu v Norsku
 Plejády (mytologie) – sedm sester řecké mytologie
 Plejády – souhvězdí pojmenované podle mytických Plejád
 Sedm sester (Moskva) – soustava výškových budov v Moskvě postavených ve stalinské éře